John Harvey (zm. 1646) – angielski administrator kolonialny, gubernator Wirginii
 John Harvey (1778–1852) – brytyjski wojskowy, gubernator Nowego Brunszwiku
 John Harvey (1911–1982) – brytyjski aktor
 John Harvey (1917–1970) – amerykański aktor
 John Harvey (1938–2020) – australijski kierowca wyścigowy
 John Harvey (ur. 1938) – brytyjski pisarz